8-й Чемпионат Азии по софтболу среди женщин 2004 проводился в городе Манила (Филиппины) с 12 по 18 декабря 2004 года с участием 12 команд.

На Филиппинах и в городе Манила женский чемпионат Азии проводился в 4-й раз.

Чемпионами Азии (в 3-й раз в своей истории) стала сборная Японии, победив в финале сборную Китайского Тайбэя (Тайваня). Третье место заняла сборная Китая.

Итоговая классификация

Примечания 

2004 год в софтболе
2004
Софтбол
Международные соревнования по софтболу на Филиппинах
Международные спортивные соревнования в Маниле
Чемпионаты Азии на Филиппинах
Софтбол
Декабрь 2004 года